Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Jermiłow – radziecki siatkarz, olimpijczyk
 Siergiej Jermiłow – rosyjski akarolog
 Wiktor Jermiłow – radziecki ślusarz i działacz partyjny